Kunegunda Kazimierzówna (ur. ok. 1328, zm. 1357) – królewna polska z dynastii Piastów, żona margrabiego Brandenburgii Ludwika Rzymianina.

Życiorys 
Kunegunda była córką króla Polski Kazimierza III Wielkiego i Aldony Anny z Giedyminowiczów. Przed jej zamążpójściem król czeski najechał Kraków, aby nie dopuścić do niekorzystnego dlań sojuszu. Wittelsbachowie nie przysłali posiłków, lecz i Jan Luksemburski nie zdołał zdobyć Krakowa. Mimo wszystkich przeciwności Piastówna prawdopodobnie 25 lipca 1345 roku wyszła za Ludwika Rzymianina, syna cesarza Ludwika IV Wittelsbacha. Z powodu braku pomocy Wittelsbachów w czasie oblężenia Krakowa ojciec królewny nie kwapił się, by wypłacić jej posag (osiem tysięcy kóp groszy praskich) i oprawę dla męża. Tuż po ślubie jej mąż wrócił do Bawarii pozostawiając Kunegundę w Krakowie. Nie wiadomo, dlaczego tak postąpił. Być może był to skutek niezgody między jej ojcem, królem Kazimierzem, a rodziną jej męża. W 1352 roku mąż królewny zjawił się po wymienione sumy, lecz otrzymał tylko ich niewielką część (1350 grzywien). Królewna wyjechała do męża, do Berlina w roku 1356. Niedługo cieszyła się szczęściem małżeńskim, gdyż zmarła prawdopodobnie 26 kwietnia 1357 roku. Małżeństwo pozostało bezdzietne. Po jej śmierci Ludwik rzymski ożenił się z Ingeborgą Meklemburską, córką Albrechta II, księcia Meklemburgii.

Przodkowie

W kulturze 
Królewna Kunegunda Kazimierzówna pojawia się w polskiej telenoweli historycznej Korona królów w reżyserii Jacka Sołtysiaka i Wojciecha Pacyny. W postać królewny wciela się Martyna Dudek, zaś Wiktoria Zembrzycka i Emilia Rostek w Kunegundę jako dziecko.

Przypisy

Bibliografia 
 

Piastowie kujawscy
Polki – żony władców obcych
Polskie królewny
Urodzeni w XIV wieku
Zmarli w 1357